Dama — Título nobiliárquico
Dama (baralho)
Dama (xadrez)
Damas — jogo de tabuleiro
D.A.M.A — banda portuguesa
Dama dama — gênero de animais da família Cervidade